Saint-Rambert-d'Albon, Drôme 
Saint-Rambert-en-Bugey, Ain